Ха́дльгримюр Хе́льгасон (, род. ) — современный исландский писатель и художник. Родился в 1959 году в Рейкьявике. C 1979 по 1980 год обучался в Исландской академии искусств, а в период 1981 по 1982 год — в Академии художеств Мюнхена. После этого начал карьеру писателя и художника. В 1990 году вышел его первый роман — «Хелла» (Hella). Однако широкую известность писатель получил после выхода романа «101 Рейкьявик» (101 Reykjavík), опубликованного в 1996 году. Спустя четыре года по мотивам этого произведения исландским режиссёром Балтазаром Кормакуром был снят одноимённый фильм. Будучи художником, Хадльгримюр Хельгасон также организует выставки собственных работ по всему миру. В 2008 написал «Советы по домоводству для наёмного убийцы» (10 ráð til að hætta að drepa fólk og byrja að vaska upp) и в 2011 — Konan sem kyssti of mikið — «Женщина при 1000 °С», которые были изданы и переведены на русский язык издательством «АСТ», серия «Corpus».

Библиография 
 Hella (1990)
 Þetta er allt að koma (1994)
 101 Reykjavík (1996) — «101 Рейкьявик»
 Ljóðmæli 1978—1998 (1998)
 Höfundur Íslands (2001)
 Herra alheimur (2003)
 Best of Grim (2004)
 Rokland (2005)
 10 ráð til að hætta að drepa fólk og byrja að vaska upp (2008) — «Советы по домоводству для наемного убийцы»
 Konan sem kyssti of mikið (2009)
 Konan við 1000° (2011) — «Женщина при 1000°С»
 Sjóveikur í München (2015)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Писатели Исландии
Современные художники Исландии